Блохі́н, Блохин () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Блохін Василь Михайлович (1895—1955) — працівник каральних та репресивних органів, НКВД-МГБ
 Блохін Володимир Іванович (1922—2013) — радянський спортивний функціонер, офіцер МВС СРСР, батько Олега Блохіна.
 Блохін Володимир Спиридонович — український вчений, доктор технічних наук.
 Блохін Євген Анатолійович (1979) — казахський хокеїст.
 Блохін Олег Володимирович (1952) — радянський і український футболіст та тренер.
 Блохін Олег Олегович (1980) — український футболіст.
 Блохін Сергій Євгенович (1954—2013) — радянський та український вчений у галузі будівельної механіки і прикладної теорії пружності.
 Блохін Юрій (1909—2002) — літературознавець, громадський і політичний діяч, член Проводу ОУН.
 Блохіна Ірина Олегівна (1983) — українська акторка, співачка, телеведуча, хореограф.

 Сулима-Блохин Олександра Парфенівна (4 квітня 1902 — 12 грудня 1990) — українська діаспорна поетеса, мовознавець.
 Тетерина-Блохин Дарина Дмитрівна(1942) — доктор філософії, кандидат педагогічних наук, професор, член-кореспондент УВАН.

Російські прізвища